

Géographie 
Egerton (Cheshire)
Egerton (Kent)

Histoire 
Codex Egerton Becker
Heures Egerton

Nom de famille 
 Dave Egerton (1961-2021), joueur de rugby britannique
Famille d'Egerton

Francis Egerton (3e duc de Bridgewater)
Francis Egerton (8e comte de Bridgewater)
 George Egerton
 Henry Egerton (1689-1746), évêque anglican
 John Egerton (1721-1787), évêque anglican
 Julian Egerton (1848-1945), clarinettiste classique britannique  

Philip de Malpas Grey Egerton (1806–1881),  baronnet, paléontologue britannique.
Tamsin Egerton (1988-), actrice et mannequin anglaise

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme